Иолшин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Иолшин, Михаил Александрович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 16 июня 1878.

См. также 
 Лодка Иолшина
 Мешок Иолшина
 Иолшины — польский дворянский род.